BBC Radio 1 Live in Concert – album dei New Order del 1992
 BBC Radio 1 Live in Concert – album degli XTC del 1992
 BBC Radio One Live in Concert – album dei Deke Leonard's Iceberg e dei Man del 1993
 BBC Radio One Live in Concert – album dei Thin Lizzy del 1992
 BBC Radio 1 Live in Concert – Steve Earle
 BBC Radio 1 - Live in Concert – Fields of the Nephilim
 BBC Radio 1 Live in Concert – The Incredible String Band
 BBC Radio 1 Live in Concert – Bert Jansch
 BBC Radio 1 Live in Concert – Matching Mole
 BBC Radio 1 Live in Concert – Nazareth
 BBC Radio 1 Live in Concert – Penetration
 BBC Radio 1 Live in Concert – The Skids
 BBC Radio 1 Live in Concert – Ultravox